Хойницкий:

 Хойницкий, Юзеф (1745—1812) — польский художник.
 Хойницкий повят — повят (район) в Польше, входит в Поморское воеводство.